Бюри () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Приморская Шаранта. Входит в состав округа Сент. Население кантона на 2006 год составляло 6811 человек.

Код INSEE кантона 1705. Всего в кантон Бюри входят 10 коммун, из них главной коммуной является Бюри.

Коммуны кантона 

 Бюри — население 1260 чел.
 Шерак — население 1027 чел.
 Домпьер-сюр-Шарант — население 438 чел.
 Экуайё — население 1126 чел.
 Ле-Сёр — население 240 чел.
 Мигрон — население 619 чел.
 Сен-Бри-де-Буа — население 418 чел.
 Сен-Сезер (Шаранта Приморская) — население 925 чел.
 Сен-Сован — население 508 чел.
 Виллар-ле-Буа — население 250 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта